Mill Creek Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mill Creek Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 80003575
 Mill Creek Historic District (West Virginia), ID-Nr. 80004420